Usora est un toponyme qui peut désigner :
la région historique d'Usora, aujourd'hui située en Bosnie-Herzégovine ;
l'Usora, une rivière de Bosnie-Herzégovine ;
Usora, une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.